

Biografia 
Inizia la sua carriera artistica con una breve esperienza di teatro militante con il collettivo di Parma KTTMCC. In seguito, partecipa come danzatore e coreografo del gruppo Rheingraf di Napoli a varie rassegne e festival di danza (tra gli altri, la 1ª edizione del Festival Internazionale di Cagliari con l'assolo Il Signor F., per il quale riceve la Menzione Speciale della Giuria).

Negli anni, s'allontana dalla danza e inizia a lavorare come autore e regista per RadioRai, realizzando programmi di docu-fiction (La presa di Capri, Di scuola napoletana, Il viaggio, L'ottobre del '71) e, in seguito, varietà e radionovelle (Foresteria, La saga di Gilgamesh, Volare, Villa Musica, Futbol, gli ultimi due in collaborazione con Manlio Santanelli, Guido Piccoli e Giuseppe Tortora), fino ad approdare ad Audiobox, diretta da Pinotto Fava.

Nel 1988 incontra il regista Antonio Capuano e, pur proseguendo la sua attività di autore radiofonico, inizia a lavorare nel cinema, prima come aiuto-regista, poi come casting director, collaborando, tra gli altri, con Wilma Labate, Francesca Archibugi, Paolo Sorrentino e Vincenzo Marra. Nel 1996 ritorna al teatro, come autore e regista del monologo eroticomico Prova orale per membri esterni, interpretato da Lunetta Savino, spettacolo che suscitò critiche entusiastiche e un consenso di pubblico tale che andò in scena nei teatri d'Italia per ben cinque stagioni.

Sempre dal 1996 è inserito nel primo gruppo di dialoghisti ingaggiati per la scrittura della prima soap-opera italiana Un posto al sole, e a tutt'oggi non ha ancora abbandonato quest'impegno, alternando la sua attività di casting director per il cinema e la televisione con quella di autore e dialoghista. Nel 1999, per Inaudito, trasmissione andata in onda su RadioTre, ha curato giornalmente gli interventi della settimana sul camp da Oscar Wilde a George Michael.

Cinema

Casting Director 
 Polvere di Napoli, di Antonio Capuano (1997)
 Domenica, di Wilma Labate (2001, Festival di Berlino)
 Luna rossa, di Antonio Capuano (2001, Festival di Venezia)
 I cinghiali di Portici, di Diego Olivares (2002, Festival di Torino)
 Vento di terra, di Vincenzo Marra (2003)
 La guerra di Mario, di Antonio Capuano (2004, Festival di Locarno)
 Sotto la luna di Scampia, di Carlo Luglio (2005, Festival di Locarno)
 Marcello, Marcello, di Denis Rabaglia 2007
 L'amore buio, di Antonio Capuano (2010, Festival di Venezia)
 Take five, di Guido Lombardi (2013)

Casting e aiuto regia 
 Vito e gli altri, di Antonio Capuano (1991)
 Pianese Nunzio, 14 anni a maggio, di Antonio Capuano (1995, Festival di Venezia)
 Capo Nord, di Carlo Luglio (2001)

Teatro

Drammaturgo 
 Prova orale per membri esterni (1995)
 Vico Scassacocchi, 2012 (2008-2009, compagnia Babbaluk)

Adattatore testi 
 Naked Boys Singing!, il musical (2002, adattamento testi della versione italiana)

Televisione

Autore dialoghi 

 Un posto al sole (1996-2006)
 Incantesimo (2006)

Casting Director 
 7 vite, (2007, sit-com Rai/Publispei)

Radio

Autore programmi 
 Audiobox (1994, RadioTre)
 Cocomero, varietà (1994, RadioDue)
 Volare, varietà (1996, RadioDue)
 Villa Musica, sceneggiato (1997, RadioDue)
 Futbòl, sceneggiato (2002, RadioDue)

Regista 
 La saga di Gilgamesh (1991, RadioTre)
 L'ottobre del '71, l'ultima crociata sceneggiato (1991, RadioDue)

Collegamenti esterni 
 

Autori radiofonici